Джон Вашингтон ():
 Вашингтон, Джон (1631—1677) — английский плантатор и военный.
 Вашингтон, Джон Дэвид (род. 1984) — американский , позднее — актёр кино и телевидения.